

Бобін — село в гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Бобін — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства